Новоалейский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новоалейское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 820 человек, в том числе 387 мужчин и 433 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 775 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Боровлянка,
 село Верх-Алейка,
 село Новоалейское.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края